Le XXXIII Championnat d'Europe de basket-ball masculin (2003) s'est déroulé en Suède du 5 au 14 septembre 2003.

Récompenses et performances 
Šarūnas Jasikevičius a été nommé MVP du tournoi.

 meilleur marqueur :  Pau Gasol 
 meilleur rebondeur : Predrag Drobnjak
 meilleur passeur : Šarūnas Jasikevičius
 le Cinq majeur est : Tony Parker (FRA), Šarūnas Jasikevičius (LTU), Andreï Kirilenko (RUS), Saulius Štombergas (LTU), Pau Gasol (ESP)

Équipes participantes et groupes

Déroulement 

Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes sont qualifiés pour des barrages où le deuxième d'un groupe rencontre le troisième d'une autre: 
ex :  Groupe D -  Groupe C 

Les quatre vainqueurs de ces barrages rencontrent les quatre premiers qualifiés en quart de finale.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Barrages 

 Israël - Slovénie : 78-76 
 Italie - Allemagne : 86 - 84 
 Russie - Croatie : 81 - 77 
 Serbie-Monténégro - Turquie : 80 - 76

Tour final 

Classement 5 à 8

Classement final

Effectifs

Membres de l'équipe victorieuse 
 Arvydas Macijauskas
 Kšyštof Lavrinovič
 Dainius Šalenga
 Saulius Štombergas
 Mindaugas Žukauskas
 Eurelijus Žukauskas
 Šarūnas Jasikevičius
 Ramūnas Šiškauskas 
 Virginijus Praškevičius
 Donatas Slanina
 Darius Songaila
 Giedrius Gustas

 Entraîneur : Antanas Sireika

Liens externes 
  FIBA Europe
   Site officiel

2003
Basket-ball Europe 2003
Europe
Sport en Suède en 2003
Sport en septembre 2003
Compétition de basket-ball en Suède